Wilmot kan syfta på:

Personer 
 
 David Wilmot (1814–1868), amerikansk politiker och jurist4

Geografi

Australien 

 Wilmot (ort i Australien), Tasmanien, Kentish,

USA 

 Wilmot (ort i USA, Arkansas), Ashley County, 
 Wilmot, New Hampshire, ort, Merrimack County, 
 Wilmot (ort i USA, Ohio), Stark County, 
 Wilmot (ort i USA, South Dakota), Roberts County, 
 Wilmot (ort i USA, Wisconsin), Kenosha County, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar